Бйорн Борг до цього чотири рази підряд був чемпіоном, але цього разу не брав участь.

У фіналі Матс Віландер переміг Гільєрмо Віласа з рахунком 1–6, 7–6, 6–0, 6–4, хоча це була його перша поява в основній сітці турніру.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1982 О Френч Open Men's Singles draw 

1982 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу